Jonathan "Johnny" Test es el protagonista de la serie de animada Johnny Test. Vive en la ciudad ficticia de Porkbelly. Es el conejillo de indias de los experimentos de sus hermanas Susan y Mary.

Familia 

Johnny es el hijo de Hugh y Lila Test, y el hermano menor de Susan y Mary Test. Tiene un perro llamado Dukey.

Apariencia 

Lo que principalmente destaca de Johnny es su pelo con aspecto de fuego. Viste una camisa negra con un logotio nuclear, una chaqueta azul, y pantalones verdes con grandes bolsillos.

Aficiones 

Lo que más suele hacer Johnny es probar los inventos de sus hermanas, la mayoría de veces sin su permiso. Otra cosa que le gusta es jugar con Dukey. Otras veces, los Agentes Black y White le mandan misiones que debe cumplir para salvar el mundo. También le gusta mucho beber refrescos de Red Gas y jugar a videojuegos.

Johnny X 

Algunas veces, Johnny se transforma en "Johnny X", un súper-héroe que libra a Porkbelly de muchos peligros. Entre sus poderes están los "Súper Pedos" (con el que lanza fuego cuando salen ventosidades de su trasero), el "Camaleonismo" (con el que se puede transformar en cualquier animal), y las "Manos Tornado" (con el que lanza un gran tornado de sus manos). Junto con él Dukey se transforma en "Súper Perro".

Personajes de Johnny Test
Niños ficticios
Estudiantes ficticios
Héroes de ficción
Personajes masculinos en series de dibujos animados
Personajes masculinos en animación
Personajes de dibujos animados

en:List of Johnny Test characters#Johnny Test